Серон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Серон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Серон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда